Межконтинентальный кубок ФИБА — международный клубный баскетбольный турнир между сильнейшими мужскими клубами разных континентов. Проводился с 1966 по 1996 годы, в 2013 году было принято решение о возрождении турнира. В настоящее время кубок разыгрывается между победителем баскетбольной европейского клубного турнира (на данный момент — ФИБА Кубок Европы) и Лиги ФИБА Америка. Клубы НБА не принимают участия в турнире.

Победители и финалисты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Intercontinental Cup
 Intercontinental Cup
 Η ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού — Η κατάκτηση του Διηπειρωτικού

Международные клубные баскетбольные соревнования